Bundestagswahlkreis 120 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Essen III (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Essen II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Siegen-Wittgenstein I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Lippstadt – Brilon (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Unna – Hamm (1949 bis 1961)